Yên Thế (Bắc Giang)
Yên Thế (Gia Lai)
Yên Thế (Yên Bái)